Идентифика́тор, ID ( — опознаватель) — уникальный признак объекта, позволяющий отличать его от других объектов, то есть идентифицировать.

Примеры:
 лексический токен, который определяет сущность. Это аналогично концепции «имя». Идентификаторы активно используются практически во всех информационных системах. Именование сущностей делает возможным ссылки на них, которые могут использоваться позже.
 уникальный признак субъекта или объекта доступа.
 уникальное название электрического сигнала в пределах устройства (в функциональной схеме устройства).

См. также 
 Идентификация
 Опознание
 Система отсчёта
 Определитель
 Номер
 Указатель
 Число
 Систематизация

Примечания

Ссылки 

Идентификаторы
Конструкции компьютерных языков